Phascolomyces är ett släkte av svampar. Phascolomyces ingår i familjen Syncephalastraceae, ordningen Mucorales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Phascolomyces